In Transit – album dei Covenant del 2007
In Transit – EP di Jiordan Tolli del 2015